«Жизнь и приключения сарая Номер XII» — рассказ современного русского писателя Виктора Пелевина, опубликованный в 1991 году в журнале «Химия и жизнь» (№ 7, 1991, с. 100—104) и в том же году в составе сборника «Синий фонарь».

Содержание 
В рассказе «Жизнь и приключения сарая Номер XII» автор раскрывает антропоморфную сущность предметов, умеющих думать и страдать. Главный герой, сарай Номер XII, проходит внутреннюю эволюцию, приводящую к духовной свободе, и частично получает ответы на вопросы о смысле жизни.

В рассказе поднимается тема взросления. В самом начале, являясь кучей досок, главный герой почти не осознавал себя. Затем он стал сараем для велосипедов, был покрашен в алый цвет и получил своё имя — Номер XII. С этого момента он начал осознавать себя личностью.

Будучи сараем для велосипедов, Номер XII мечтал о том, чтобы стать велосипедом и отправиться в путешествие. Два соседа, сараи 13 и 14, в которых хранились овощи, наводили на него тоску. После продажи сарая Номера XII велосипеды из него убрали. Их заменила бочка с солёными огурцами. У Номера XII началась семейная жизнь: бочка стала для него женой, а огурцы — детьми. С этого момента сарай впадает в депрессию и теряет интерес к окружающему миру.

В попытке вернуться к ощущению юношеской восторженности, сарай жертвует собой и губит бочку с огурцами, а также соседние сараи 13 и 14. По мнению литературоведа Т. В. Щучкиной, в этом поступке проявляется слабость и эгоистичность героя.

Примечания

Литература 
 Щучкина Т. В. Рассказовое творчество Виктора Пелевина. — СПб. : фак-т филологии и искусств СПбГУ, 2010. — 60 с. — (Сер. «Лит. направления и течения»; Вып. 37)

Рассказы Виктора Пелевина
Рассказы 1991 года